Sezon 2002 w V8 Supercar Championship Series – czwarty sezon australijskiej serii V8 Supercars.

Sezon rozpoczął się 16 marca, a zakończył 1 grudnia. Składał się z trzynastu rund, z których dwie były pojedynczymi wyścigami długodystansowymi.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz piąty w karierze Mark Skaife.

Kalendarz

Lista startowa 

* = Startował tylko w Queensland 500 (runda 9)
** = Startował tylko w Bathurst 1000 (runda 10)

Wyniki i klasyfikacja 

Większość rund składała się z dwóch lub trzech wyścigów. Dwie rundy składały się z pojedynczych wyścigów długodystansowych. W każdym z nich dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas wyścigu na dystansie 500 lub 1000 km i otrzymywali taką samą liczbę punktów za zajęte miejsce.
 Runda 1 – 2 wyścigi – dwukrotność punktacji standardowej
 Rundy 2, 7, 8, 11 – po 2 wyścigi (punktacja standardowa według tabeli)
 Rundy 3, 4, 6, 12 – po 3 wyścigi (punktacja według tabeli)
 Runda 5 – 3 wyścigi – w pierwszych dwóch punktacja jak dla trzech wyścigów, w trzecim 2,4-krotność standardowej
 Rundy 9, 10 – 1 wyścig długodystansowy – dwukrotność punktacji standardowej
 Runda 13 – 2 wyścigi – w pierwszym punktacja jak dla trzech wyścigów, w drugim 1,6-krotność standardowej

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach conrod.com.au 
  na stronach natsoft.com.au 

2002
2002 w sportach motorowych
2002 w Australii
2002 w Nowej Zelandii